Рамгулам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамгулам, Навинчандра (род. 1947) — премьер-министр Маврикия с 22 декабря 1995 до 17 сентября 2000 и с 5 июля 2005 по 14 декабря 2014.
 Рамгулам, Сивусагур (1900—1985) — маврикийский политик, участник борьбы за независимость Маврикия.